Haplogruppe K ist in der Humangenetik eine Haplogruppe des Y-Chromosoms.
Diese Haplogruppe stammt von Haplogruppe F (M89). Ihre Nachfolger sind L (M20), M (P256), NO (M214) (und deren Nachkommen N und O), P (M45) (und deren Nachkommen Q und R), S (M230) und T (M70). Die Haplogruppen K1, K2, K3 und K4 werden in geringer Dichte nur am indischen Subkontinent, im malaysischen Archipel, Ozeanien und in Australien gefunden.
Zur Haplogruppe K(xLT) gehörte der sogenannte Ust-Ischim-Mann (nach der gleichnamigen Fundstelle in Sibirien), dessen genetische Linie aber ausgestorben ist.

Untergruppen 
Die Untergruppen der Haplogruppe K mit ihrer unterscheidenden Mutation:

Der 2008-Stammbamm teilt die Haplogruppe neu ein, im Gegensatz zum 2006-ISOGG-Stammbaum. Die früheren Subgruppen K2 und K5 wurden in Haplogruppe T und Haplogruppe S umbenannt. Die alten Subgruppen K1 und K7 wurden als neue Subgruppen M2 und M3 neu bezeichnet und damit Haplogruppe M (Y-DNA) zugeordnet. Die ehemaligen Subgruppen K3, K4 and K6 wurden umbenannt in K1, K2 und K3.

K (M9): Typisch für Bevölkerungen des nördlichen Eurasien, östlichen Eurasien, Melanesien, und bei Indianern in Amerika, mit einem mittleren Verbreitungsgrad außerhalb  Südwestasiens, Nordafrikas, und Ozeaniens
LT
L
T  (M70, M184, M193, M272) wurde in bedeutender Zahl in Minderheiten bei Arabern, Somalis, Äthiopiern, Fulbe; und in geringer Dichte in Südwestasien, Nordafrika, Südeuropa, und Teilen von Indien gefunden

K2
K2*
K2c (P261, P263)
K2d (P402)
K2e (M147) wurde in geringer Dichte in Südasien gefunden
MS
M wurde in Melanesien gefunden
S (M230) Typisch für Bevölkerungen im Hochland von Neuguinea; in geringer Dichte auch in Indonesien und Melanesien
NO
N 
O 
P
Q 
R

Siehe auch 
Ausbreitung des Menschen
Adam des Y-Chromosoms

Weblinks 
Spread of Haplogroup K, from National Geographic

Einzelnachweise